

Лаха — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Лаха — село в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства

Лаха — село, Агінський район, Забайкальський край